Gulfport peut désigner plusieurs villes dont :
 Gulfport en Floride
 Gulfport, un village du comté de Henderson dans l'Illinois.
 Gulfport au Mississippi